Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II var Danmarks regering fra 27. september 1994 til 30. december 1996, som bestod af ministre fra Socialdemokratiet (S), Det Radikale Venstre (R) og Centrum-Demokraterne (CD).

Ministre 

Rasmussen, Poul Nyrup, 2, Regeringen